Die Liste der Kulturdenkmale in Leipzig umfasst die Kulturdenkmale der kreisfreien sächsischen Stadt Leipzig.

Diese Liste ist eine Teilliste der Liste der Kulturdenkmale in Sachsen.

Regionale Aufteilung 
Wegen der großen Anzahl von über 14.000 Kulturdenkmalen in der kreisfreien Stadt Leipzig ist diese Liste in Teillisten nach Stadtbezirken und deren Ortsteilen aufgeteilt.

Leipziger Besonderheiten 
 Denkmalpflegerische Sachgesamtheiten
 Apelsteine
 Handschwengelpumpen
 Historische Eisenbahnfahrzeuge
 Historische Straßenbahnfahrzeuge

Weblinks